Very Proud of Ya () — второй студийный альбом американской рок-группы AFI. Издан 18 июня 1996 года на лейбле Nitro Records. Это последний альбом AFI, записанный при участии басиста Джеффа Кресге, который также придумал иллюстрацию для обложки.

Об альбоме 
Треки «Two of a Kind» и «Yürf Rendenmein» были перезаписаны с дебютного альбома Answer That and Stay Fashionable. Название «Love is a Many Splendored Thing» — пародия на песню «Love is a Many Splendored Thing» Сэмми Финна и Пола Вебстера, но не является кавером.
Дарреном Доуном и Кеном Даурио был спродюсирован клип на песню «He Who Laughs Last», первый в видеографии AFI.

На iTunes, названия двух треков были неправильно написаны. «Fishbowl» отображалось как «Fishbool», а «Modern Epic» — как «Modern Epidemic». Позже ошибки были исправлены.

В тестовой CD-версии «No Dave Party» был полноценным первым треком, присутствовали бонусы для винила, но не было трека «Theory of Revolution».

Список композиций

Участники записи 

AFI
 Дэйви Хэвок — вокал, гитара («Yürf Rendenmein»)
 Маркус Стофолес — бэк-вокал, гитара
 Джефф Кресге — бэк-вокал, бас-гитара, дизайнер обложки
 Адам Карсон — бэк-вокал, барабаны, перкусия
Приглашённые музыканты
 Пол Маршан — гитара
 Nick 13 — бэк-вокал, гитара
 Джейд Пьюджет — бэк-вокал, гитара

Технический персонал
 Том Аудисио — фотограф
 AFI — продюсеры
 Дейтон Пайва — фотограф
 Биджей Папа — фотограф
 Майкл Розен — продюсер, звукорежиссёр
 Эдди Шрейер — мастеринг
 Винни Винтермайер — дизайн

Примечания

Ссылки 
 
 
 Very Proud of Ya на сайте MusicBrainz
 Very Proud of Ya на официальном сайте AFI

Альбомы AFI
Альбомы США
Альбомы хардкор-панка
Альбомы Nitro Records